Izmišljeni lik:
 Hulk (Marvel Comics), stripovski lik izdavačke kuće Marvel Comics

Osobe:
 Hulk (nogometaš), brazilski nogometaš 
 Hulk Hogan, američki profesionalni hrvač

Filmovi:
 Nevjerojatni Hulk: Povratak (1988), televizijski film 
 Smrt nevjerojatnog Hulka (1990), televizijski film
 Hulk (2003.), film redatelja Ang Leea
 Nevjerojatni Hulk (2008.), film redatelja Louisa Leterriera

Pomorstvo:
 Hulk (raspremljeni brod)
 Hulk (jedrenjak)